Denne artikel omhandler 2009-udgaven af Monte Carlo Masters. For alternative betydninger, se Monte Carlo (flertydig).
Monte Carlo Rolex Masters 2009 var en professionel tennisturnering for mænd, der blev spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Monte Carlo, Monaco. Turneringen var sæsonens tredje ATP World Tour Masters 1000-turnering på ATP World Tour 2009 og blev spillet den 12. – 19. april 2009. Turneringen var den 103. udgave af Monte Carlo Masters og havde en samlet præmiesum på € 2.750.000.

Den topseedede spanier Rafael Nadal vandt sin femte titel træk i Monte Carlo, da han slog serberen Novak Djokovic med 6-3, 2-6, 6-1 i finalen, og han kom dermed kun én turneringssejr fra at tangere englænderen Reggie Dohertys rekord på seks titler i Monte Carlo (vundet 1897-99 og 1902-04). Han øgede dermed sin sejrsstime i turneringen til 27 kampe i træk, og samtidig blev han den første nogenside, der vandt den samme ATP World Tour Masters 1000-tunering fem år i træk. Triumfen var Nadals 14. Masters 1000-titel i karrieren, og han kom dermed op på siden af Roger Federer, der på det tidspunkt ligeledes havde vundet 14 titler, men rekorden indehavedes fortsat af Andre Agassi med 17 titler. Sejren var Nadals tredje sæsontitel på ATP World Tour 2009 (de to første var i Australian Open og Indian Wells) og 34. i alt i karrieren.

Den tabende finalist, Novak Djokovic spillede sin anden ATP World Tour Masters 1000-finale i 2009. Han havde nemlig ligeledes været i finalen i Masters 1000-turneringen i Miami tre uger tidligere, hvor han tabte til Andy Murray.

Doubleturneringen blev vundet af det andenseedede par Daniel Nestor og Nenad Zimonjic, som i finalen slog det topseedede amerikanske brødrepar Bob og Mike Bryan med 6-4, 6-1, og som dermed sikrede sig sin anden sæsontitel på ATP World Tour 2009 (den første blev vundet i Rotterdam). 36-årige Nestor spillede sin 99. doublefinale på ATP Tour'en og forbedrede sin finalestatistik til 57 sejre og 42 nederlag, mens Zimonjic spillede sin 46. finale, hvoraf han hermed havde vundet de 25. Det amerikanske brødrepar spillede sin 87. ATP Tour-finale som par og havde herefter en statistik på 53 sejre og 34 nederlag.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 45 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens syv spillere kvalificerede sig via kvalifikationsturneringen. Endelig var fire spillere blevet tildelt et wildcard.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første runde – kvartfinaler

Kilder / eksterne henvisninger 
 Monte Carlo Rolex Masters  
 ATP World Tour – Monte Carlo Rolex Masters 2009 – Herresingle 
 ATP World Tour – Monte Carlo Rolex Masters 2009 – Herresingle – kvalifikation 
 ATP World Tour – Monte Carlo Rolex Masters 2009 – Herredouble

Noter 

ATP Tour 2009